Bonucci peut désigner :
 Leonardo Bonucci (1987-), footballeur italien ;
 Marie-Anne Matard-Bonucci (1960-), universitaire française ;
 (36036) Bonucci, astéroïde découvert en 1999.